Кенігс-Вустерхаузен () — місто у Німеччині, у землі Бранденбург. Входить до складу району Даме-Шпревальд. 

Площа — 95,83 км2. Населення становить  ос. (станом на ). Офіційний код — 12 0 61 260. 

Місто поділяється на 7 міських районів.

Населення

З 1624 по 1945

З 1946 до 1989

З 1990

Прогноз населення

Галерея

Примітки

Посилання 

 Офіційний сайт  

Міста Бранденбургу